Delia Robineau-Desvoidy, 1830 est un genre de diptères ;
 Delia Loriol, 1891 est un homonyme junior du précédent utilisé pour des mollusques fossiles ;
 Delia est une commune italienne de la province de Caltanissetta ;
 Delia est une ville du comté de Jackson, situé dans le Kansas, aux États-Unis ;
 Delia est un village canadien de la province d'Alberta ;
 Delia Matache est une chanteuse roumaine ;
 Délia est le pseudonyme de Silvia Monfort pendant la Résistance ;
 Delia est un patronyme d'origine italienne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais